Rue Troyon (Paris)
 Rue Troyon (Sèvres)